The finale – l'ultimo episodio della sit-com statunitense Seinfeld
The finale – l'ultimo episodio della sit-com statunitense Will & Grace
The finale – l'ultimo episodio della sit-com statunitense Tutti amano Raymond